Kayama ist der Familienname folgender Personen:

 Matazō Kayama (1927–2004), japanischer Maler
 Kayama Shirō (1900–1972), japanischer Maler
 Yumi Kayama († 2005), japanische Mangaka